OPC steht für:
 Oligomere Proanthocyanidine, natürliche pflanzliche Polyphenole (Chemie)
 Open Platform Communications, eine Software-Schnittstelle im Bereich Automatisierungstechnik (Computer)
 OPC Unified Architecture, die aktuelle Generation dieser Schnittstelle (Computer)
 Opel Performance Center, Motorsportabteilung des Autoherstellers Opel
 Operation Planning and Control, Planungssystem für Job-Abläufe auf einem IBM-Mainframe (Computer)
 Optical proximity correction, Verfahren zur Verbesserung der Abbildungsleistung fotolithografischer Prozesse (Halbleiter)
 Overseas Press Club, US-amerikanischer Presseclub
 Open Packaging Conventions, Spezifikation von Microsoft zur Beschreibung der Persistenz von Daten bzw. Dokumenten
 Operator Proficiency Check, Begriff aus der Luftfahrt, siehe JAR-OPS
 Optional Payment Charge, zusätzliche Gebühr der Lufthansa für Ticketverkäufe via Kreditkarte
 Organic Photo Conductor, Ausführung einer Bildtrommel

Abkürzung